86-й чемпионат Франции прошёл в Кане с 14 по 25 августа 2011 года.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте theweekinchess.com

Чемпионаты Франции по шахматам
2011 год в шахматах
Август 2011 года
Спорт во Франции в 2011 году